Осип (ім'я) — народна форма імені — Йосип.
 Осип — сукупність на схилах гір чи скель каміння, уламків гірських порід.
 Осип (податок) — натуральний податок із зібраного врожаю у вигляді частини зерна (жита, пшениці або вівса), поширений у Правобережній Україні у 18 — на поч. 19 ст.
 Осип — присілок, Ачитський міський округ, Свердловська область, Росія.